Ogdensburg může být:

 Ogdensburg (New Jersey)
 Ogdensburg (New York)
 Ogdensburg (Wisconsin)

Externí odkazy